Зарубине́цький мис — мис в Канівських горах, що вдається в води Канівського водосховища. Знаходиться на півночі Канівського району Черкаської області України.

Назву мис отримав від сусіднього урочища, колишнього села, Зарубинці.

На мисі знаходиться відокремлена гора Канівських гір — Батура, висотою понад 240 м. Хоча мис і вдається в води Канівського водосховище, все ж таки він існував ще до його створення. Раніше він був таким же мисом самого Дніпра. Береги мису стрімкі, тільки південно-східна частина відкривається невеликою низовиною, де і розташовувалось колишнє село Зарубинці.

Григорівська сільська рада (Канівський район)
Канівське водосховище